SBB – szwajcarski przewoźnik kolejowy
 SBB – serbskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne
 SBB – polski zespół muzyczny
 SBB – album tego zespołu